Il singolare del torneo di tennis Prosperita Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Jan Hernych 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Sergio Roitman (secondo turno)
 Jiří Vaněk (Campione)
 Brian Dabul (semifinali)
 Assente

 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Éric Prodon (primo turno)
 Nicolas Devilder (quarti di finale)
 Máximo González (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prosperita Open 2008